Okruchy życia – film z 1970 roku z Romy Schneider i Michelem Piccolim
 Okruchy życia – wydany w 2010 roku album Martyny Jakubowicz i zespołu Żona Lota